Quintana Roo este un stat din Mexic.

Quintana Roo se mai poate referi la:

Toponime
 Municipalitatea Quintana Roo, Yucatán
 Quintana Roo, Yucatán
 Quintana Roo, Baja California
 Quintana Roo, Jiquipilas, Chiapas
 Quintana Roo, Ocosingo, Chiapas

Persoane
 Andrés Quintana Roo (1787–1851), politician mexican
 Tomás Quintana Roo (1789–1860), politician mexican
 Quintana Roo Dunne, fiica cea mică a scriitorului Joan Didion

Altele
 Quintana Roo (companie), un producător de biciclete specifice pentru triatlon
 Quintana Roo (roman), un roman horror din 1984 de Gary Brandner

Nume proprii